Den státnosti může být:

 Den státnosti (Srbsko) – 15. únor
 Den státnosti (Slovinsko) – 25. červen
 Den státnosti (Chorvatsko) – 25. červen
 Den státnosti (Litva) – 6. červenec
 Den státnosti (Černá Hora) – 13. červenec
 Den české státnosti – 28. září